Garman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Samuel Garman
 Philip Garman